

Geografia 
 Zeuthen – comune nel circondario di Dahme-Spreewald in Brandeburgo, Germania
 Lago di Zeuthen – allargamento del letto del fiume Dahme a sud-est di Berlino, al confine con lo stato del Brandeburgo

Persone 
 Frederick Zeuthen – economista e matematico danese
 Hieronymus Georg Zeuthen – matematico danese